Ady Endre Irodalmi Kör Temesvár, (1951–1979)
Ady Endre Irodalmi Kör Nagyvárad, 1950-es évektől
Ady Endre Irodalmi Kör Szatmárnémeti, 1975-től